Г'ю́їтт () — англомовне прізвище, що має англійські, валлійські та шотландські корені. Походить від середньовічного імені Г'юї (Huet), як зменшувальної форми від особового імені Г'ю (). Прізвище також давно набуло поширення в Ірландії. Англійський варіант може походити як топографічне ім'я для когось, хто жив на новоствореній галявині в лісі, від середньоанглійського hewett (староанглійською — hiewet, похідне від heawan — «рубати»).

Відомі носії прізвища:
  (;  1958) — канадська піаністка, одна з найвизнаніших у світі виконавиць творів Баха.
  (, в дівоцтві — Ка́ртрайт, ;  1983) — австралійська акторка, співачка і телеведуча.
 Генрі Кент Г'юїтт (; 1887—1972) — американський воєначальник, адмірал Військово-морських США.
 Джейсон Г'юїтт (;  1983) — британський хокеїст.
 Дженніфер Лав Г'юїтт (;  1979) — американська акторка та співачка.
 Джессіка Г'юїтт (;  1986) — канадська ковзанярка, що спеціалізується на шорт-треку, олімпійська медалістка (2014).
 Дон Г'юїтт (; 1922—2009) — американський тележурналіст.
  (; 1818—1894) — американська поетеса і літературний редактор.
 Емма Г'юіт (;  1988) — австралійська співачка, автор пісень і вокаліста трансу.
 Жаклін Г'юїтт (;  1958) — американська астрофізик.
 Ллейтон Г'юїтт (;  1981) — австралійський тенісист.
 Патриція Г'юїтт (;  1948) — британська політик-лейборист.
  (;  1962) — британський кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, актор.
 Рон Г'юїтт (; 1928—2001) — валлійський футболіст.
 Стів Г'юїтт (;  1971) — англійський музикант, співак, автор пісень та продюсер.

Примітки